Cima (zu lateinisch cima „Spitze“) steht für:

Berge

Cima ist ein in Italien verbreiteter Namensbestandteil von Bergen
 Cima Presanella in den Adamello-Presanella-Alpen
 Cima Tosa in der Brentagruppe

Inseln
 Ilhéu de Cima (Kap Verde), eine zu den Kapverden gehörende Insel
 Ilhéu de Cima (Madeira), eine zu Madeira gehörende Insel

Orte

 in Osttimor (Cima als Ortsnamenszusatz bedeutet in der portugiesischen Sprache „Ober-“, als Gegensatz zu „baixo“ „Nieder-“)
Irabin de Cima
Ossu de Cima
 in anderen Staaten
 Cima (Porlezza), ein Ort am Luganer See in der italienischen Provinz Como
 Cima (Kalifornien), eine Geisterstadt in der Mojave National Preserve

Personen

 Andrea Cima (um 1580 – nach 1627), italienischer Komponist und Organist
 Damiano Cima (* 1993), italienischer Radrennfahrer
 Faustino Cima (1940–2021), luxemburgischer Entertainer
 Giovanni Battista Cima (um 1460–1517/18), italienischer Maler
 Giovanni Battista Cima (Musiker) (1596–1654), italienischer Komponist und Organist
 Giovanni Paolo Cima (um 1575 – 1630), italienischer Komponist und Organist
 José Enrique Cima Prado(* 1950), spanischer Radrennfahrer.
 Tullio Cima (1595–1678), italienischer Komponist und Kapellmeister

Gerichte

 Cima (Fleischgericht), Fleischgericht der ligurischen Küche
 Cima di rapa (Brassica rapa var. cymosa), eine in Italien verwendete Bezeichnung für Stängelkohl

CIMA steht als Abkürzung für:

 Catholics in Media Associates, eine US-amerikanische, für katholische Werte in Medien eintretende Organisation
 Centre International de Mécanique d’Art in Sainte-Croix VD, ein Spieldosen- und Automatenmuseum
 Chartered Institute of Management Accountants, ein in Großbritannien ansässiger Berufsverband für Management Accountants und Controller
 Costruzione Italiana Macchine Attrezzi, ein Unternehmen der Coesia-Gruppe

Siehe auch

 Zima

Abkürzung

ja:CIMA